Гордее́нко — украинская фамилия.

Известные носители:

 Гордеенко, Гавриил Степанович (1805—1849) — профессор законов полицейских и уголовных в Харьковском университете.
 Гордеенко, Егор Степанович (1812—1897) — профессор и общественный деятель.
 Гордеенко, Карп Павлович (1891—1969) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Гордеенко, Константин (ум. 1715) — кошевой атаман Запорожской сечи.
 Гордеенко, Николай Степанович (1808—1878) — действительный статский советник.
 Гордеенко, Пётр Яковлевич (1886—1977) — инженер путей сообщения.
 Гордеенко, Яков Николаевич (1851—1922) — учёный в области железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

См. также 
 Гордиенко